

Patronymes 
Vignoli est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Adriano Vignoli (1907-1996), coureur cycliste italien ;
 Farpi Vignoli (1907-1997), sculpteur italien ;
 Marcel Vignoli (1898- 1985), footballeur français ;
 Nicoletta Vignoli (née en 1945), artiste et poétesse italienne ;

Patronyme italien